William Preston är namnet på bland andra:

*William Preston (författare) (1742–1818), skotsk författare från Freemason
William Preston (poet) (1753–1807), irländsk poet
William Preston (ledare) (1729–1783), ledare i Virginia, undertecknare av Fincastle Resolutions
William Preston (politiker) (1816–1887), amerikansk politiker från Kentucky, ambassadör och officer
William Ballard Preston (1805–1862), amerikansk politiker från Virginia
William B. Preston (mormon) (1830–1908), 
William C. Preston (1794–1860), amerikansk senator från South Carolina
William Campbell Preston (amerikansk politiker)
William Preston (kapten)
William Preston (brittisk politiker) (1874-1941)